Copa UNCAF 1999 – piąta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Kostaryce w dniach 17-28 marca 1999. Trzy najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 2000.

Stadiony

Turniej finałowy 

Źródło:

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B

Faza Finałowa 

 
Copa UNCAF 1999

KOSTARYKA 3. TYTUŁ

Przypisy 

Puchar Narodów UNCAF 1999